Březinka bezeichnet mehrere geographische Objekte in Tschechien:
 Březinka, rechter Zufluss zur Halda bei Katov
 Březinka, Grundsiedlungseinheit von Louny, Okres Louny
 Březinka, Naturdenkmal Březinka bei Křtiny
 Březinka, N-S 82 Březinka, Befestigungsanlage des Tschechoslowakischen Walls bei Náchod

Ansiedlungen:
 Březinka, Březina u Jičína, Okres Jičín
 Březinka, Dubá, Okres Česká Lípa
 Březinka, Ansiedlung von Otovice u Karlových Var, Okres Karlovy Vary

Ortsteile:
 Březinka, Bělá pod Bezdězem, Okres Mladá Boleslav
 Březinka, Havlíčkův Brod, Okres Havlíčkův Brod
 Březinka (Hošťalovice), Hošťalovice, Okres Chrudim
 Březinka, Kokořín, Okres Mělník
 Březinka, Slatina u Jevíčka, Okres Svitavy

 Dolní Březinka, Světlá nad Sázavou, Okres Havlíčkův Brod
 Horní Březinka, Světlá nad Sázavou, Okres Havlíčkův Brod

Siehe auch:
 Brezinka
 Brzezinka
 Brězynka